Annabelle Baudin est journaliste et animatrice de télévision française. Elle est notamment spécialisée dans le journalisme de solutions et dans les domaines de la RSE.

Liens externes 
https://annabellebaudin.net/

Animatrice française de télévision
Naissance en 1982